Luchino Visconti (1906-1976) – regista e sceneggiatore italiano
 Luchino Visconti (1292-1349) – condottiero e signore di Milano
 Luchino Visconti – film documentario del 1999, diretto da Carlo Lizzani
 David Luchino Visconti – premio speciale assegnato dal 1976 al 1995